Mușat ist der Familienname folgender Personen:

 Ioan Mușat (1928–2002), rumänischer Politiker (PCR) und Vizeadmiral
 Mircea Mușat (1930–1994), rumänischer Politiker
 Nicolae Mușat (* 1986), rumänischer Fußballspieler
 Simona Mușat (* 1981), rumänische Ruderin
 Vasile Mușat (1926–1999), rumänischer Politiker (PCR)